Helmut Flohr ist der Name folgender Personen:

* Helmut Flohr (Sänger) (Pseudonym Joe Raphael, 1931–2009), deutscher Komponist und Schlagersänger
 Helmut Flohr (Architekt) (* 1932), deutscher Ingenieur, Architekt, Schriftsteller und Lokalhistoriker